Сагитова — женская форма фамилии .
 Сагитова, Азалия Наилевна (род. 1997) — российская спортсменка (шашки).
  — советская и российская гандболистка, чемпионка мира (1982).
  (род. 1995) — российская дзюдоистка, чемпионка России в полулёгком весе (2016).
 Сагитова, Фарзана Фаткулловна (род. 1943) — советский вокальный педагог, певица. См. также 
 Загитова, Алина Ильназовна (род. 2002) — российская фигуристка.